Новый Брод — название населённых пунктов:

Россия 
 Новый Брод — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Новый Брод — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Новый Брод — деревня в Чернушинском районе Пермского края.